Snookerns världsranking 2010/2011 är den professionella snookerrankingen för de spelare som tagit sig till säsongen 2010/2011 från säsongen 2009/2010. Poängen innefattar helt eller delvis, beroende på vilken revision, snookerns världsrankingspoäng från 2008/2009 och 2009/2010.

Detta var första säsongen då världsrankingen uppdaterades fyra gånger per säsong i stället för endast en gång.

Noteringar 
 John Higgins var avstängd från alla turneringar fram till 2 november 2010.

Referenser 

Snookersäsongen 2010/2011